Die Liste der Weltranglistenersten im Damentennis (Einzel) listet alle Führenden der Einzelwertung der WTA-Weltrangliste seit Einführung des Rankings am 3. November 1975 auf.

Die Seite führt zunächst alle Führenden in chronologischer Reihenfolge auf. In weiteren Tabellen werden die Weltranglistenersten zum Jahresende dargestellt sowie die einzelnen Spielerinnen, die die Nummer-1-Position innehatten, sortiert nach Wochenanzahl an der Spitze der Rangliste.

Insgesamt hatten seit Einführung der Weltrangliste 28 Spielerinnen den Spitzenplatz inne. Erste Weltranglistenführende war die Amerikanerin Chris Evert, die aktuell Führende ist die Polin Iga Świątek. Steffi Graf aus Deutschland hält die Rekorde für die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste – sowohl insgesamt (377) als auch (gemeinsam mit Serena Williams) in Folge (je 186). Zudem beendete sie acht Spielzeiten als Weltranglistenerste; auf so viele kam keine andere Spielerin.

Weltranglistenerste im Jahresverlauf 
Spielerin: gibt den Namen der Spielerin an. Die Nummer in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, die wievielte Spielerin sie an der Spitze der Weltrangliste war.
von: gibt den Tag an, an dem die Spielerin die Spitzenposition erreichte.
bis: gibt den Tag an, an dem die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führende der Weltrangliste war.
Wochenzahl: gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.

Stand: 20. März 2023 (vom 16. März bis zum 9. August 2020 war die WTA Tour aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen)

Weltranglistenerste am Saisonende 
Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal die Spielerin zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.

Spielerinnen nach Wochen an der Weltranglistenspitze 
 Spielerin: gibt den Namen der Spielerin an. Bei Namenswechsel der Spielerin findet der Name Anwendung, mit dem sie letztmals an der Spitze der Weltrangliste stand. Die aktuelle Führende ist in Fettschrift hervorgehoben.
 erstmals am: gibt das Datum an, an welchem die Spielerin erstmals die Weltrangliste anführte.
 Wochen: gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand. Nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
 Serie: gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin während ihrer längsten Serie an der Weltranglistenspitze stand.

Stand: 20. März 2023

Weblinks 
 Rankings-Seite der WTA Tour (englisch)

Anmerkungen 

!
Weltranglistenerste Einzel
Tennisweltrangliste Dameneinzel